Анатолий Афанасьевич Гордеев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1911 году в Нижнем Новгороде. Член КПСС с 1941 года.

С 1926 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1926—1979 гг. — токарь на заводе «Красное Сормово», начальник цеха № 26, главный технолог, главный инженер Горьковского машиностроительного завода.

Лауреат Ленинской (20.04.1958) и дважды Государственной премий (1969 и 1980 — посмертно).

Умер в Горьком в 1979 году. Похоронен на Красном кладбище‎.

Примечания

Ссылки 
 Память народа

Члены КПСС
Похороненные на Красном кладбище